Volvo PV kan syfta på:

Volvo PV 444 – en svensk personbil som tillverkades av Volvo 1944–1957
Volvo PV 544 – en svensk personbil tillverkad av Volvo 1958-1965